B 28 steht für:
 die Bundesstraße 28 in Deutschland
 die Puchenstubner Straße in Österreich

B28 steht für:
 das Fahrzeug Ursus B28
 eine Atombombe: B28 (Kernwaffe)

B28